Дрежањ може да се односи на:

 Горњи Дрежањ, насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Доњи Дрежањ, насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ